Мари́н Хинкль (, род. 23 марта 1966) — американская актриса, наиболее известная по ролям в телесериалах «Два с половиной человека» и «Опять и снова».

Жизнь и карьера 
Марин Элизабет Хинкль родилась в Дар-эс-Саламе, Танзания. Она закончила Брауновский университет в Провиденсе, а после отделение искусств Нью-Йоркского университета в 1991 году.

Хинкль дебютировала с небольшой ролью в фильме «Энджи» в 1994 году, а после снималась в мыльной опере «Другой мир». Последующие несколько лет она в основном снималась в независимых фильмах и появлялась в таких телесериалах как «Спин-Сити» и «Скорая помощь». Хинкль добилась известности по роли Джуди Брукс, сестры главной героини, в драматическом телесериале канала ABC «Опять и снова», где она снималась с 1999 по 2002 год.

В 2003 году она получила роль Джудит Харпер, бывшей жены героя Джона Крайера, в комедийном сериале «Два с половиной человека». Она была постоянным актёром в первых нескольких сезонах и периодически появлялась в более поздних. В перерывах между съемкам в сериале Марин Хинкль снималась в фильмах «Друзья с деньгами», «Экс-любовник», «Карантин», «Призраки Молли Хартли» и «Представь себе», а также была гостем в таких сериалах как «Доктор Хаус», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Братья и сёстры». В 2012 году Хинкль получила одну из главных ролей в драматическом телесериале «Обман».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Ньютон-Саут
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета